Ву́лиця Глі́́бова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Глібова — вулиця в місті Апостолове.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Біляївка.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Вишгород.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Вознесенськ.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Вуглегірськ.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Глібова — вулиця в смт Зеленівка.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Костянтинівка.
 Вулиця Глібова — вулиця в смт Летичів.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Мостиська.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Мукачево.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Ніжин.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Новомиргород.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Новоселиця.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Острог.
Вулиця Глібова — вулиця в місті Переяслав.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Сокиряни.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Сторожинець.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Хмільник.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Шепетівка.
 Вулиця Глібова — вулиця в місті Яготин.

Вулиці, названі на честь людей